

Lokalizacje

Austria 
 Itter – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel

Niemcy 
 Itter – dzielnica Düsseldorfu
 Itter – rzeka, dopływ Diemel
 Itter – rzeka, dopływ Renu

Osoby 
 Käthe Itter – niemiecka aktorka

Inne 
 Itter – pałac
 Itter – ród
 Bitwa o zamek Itter

Zobacz też 
 ITER